Belavići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Duge Rese, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 316 stanovnika te 104 obiteljskih kućanstava.

Šport 
 NK VOŠK, nogometni klub

Poznate osobe 

Dragutin Drvodelić, hrv. nogometaš

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji